Pierre Lacombe, directeur du planétarium de Montréal ;
 Pierre Lacombe (1840-1918), homme politique, sénateur de l'Aveyron.